Storuman ist der Name:
 einer Gemeinde in Schweden, siehe Storuman (Gemeinde)
 des gleichnamigen Hauptortes dieser Gemeinde, siehe Storuman (Ort)
 eines an den Ort angrenzenden Sees, siehe Storuman (See)